Kyšice est un toponyme qui peut désigner :

Kyšice, une commune du district de Kladno, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Kyšice, une commune du district de Plzeň-Ville, dans la région de Plzeň ;
 Malé Kyšice, une commune du district de Kladno, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie